Kłosowski – polskie nazwisko. 27 stycznia 2022 r. nosiło je 7 178 Polaków.
Osoby o nazwisku Kłosowski:
 Grzegorz Kłosowski (ur. 1952) – fotograf, malarz
 Grzegorz Kłosowski (ur. 1952) – biolog
 Jerzy Kłosowski (1928–2007) – scenograf
 Józef Nikodem Kłosowski (1904–1959) – pisarz
 Karol Kłosowski (1882–1971) – malarz, rzeźbiarz
 Krzysztof Kłosowski (ur. 1980) – piłkarz ręczny
 Krzysztof Kłosowski (ur. 1975) – polityk
 Marcin Kłosowski (ur. 1977) – piłkarz
 Roman Kłosowski (1929–2018) – aktor
 Seweryn Kłosowski (1865–1903) – morderca
 Sławomir Kłosowski (ur. 1964) – polityk
 Stanisław Kłosowski (1913–1971) – pilot
 Stanisław Kłosowski (ur. 1952) – biolog, hydrobotanik
 Tomasz Kłosowski (ur. 1949) – fotografik, dziennikarz

Przypisy 

Polskie nazwiska